Das World Competitiveness Yearbook (oder World Competitiveness Ranking) ist eine Rangliste der 60 wettbewerbsfähigsten Länder der Welt, die globale Beachtung und hohe Akzeptanz erfährt. Seit 1989 erarbeitet und veröffentlicht das IMD World Competitiveness Center, Teil des schweizerischen International Institute for Management Development (IMD), die Rangliste einschließlich Report und Ausblick.
Wettbewerbsfähigkeit entspricht nach Ansicht der Wissenschaftler des IMD dem Grad an Fähigkeit, die innerhalb einer Volkswirtschaft produzierten Waren und Dienstleistungen auf den entsprechenden Weltmärkten einschließlich des eigenen, nationalen Marktes gewinnbringend abzusetzen.

Im Mai 2013 wurde die 25. Jahresausgabe veröffentlicht. Die USA konnten demnach ihre einstige Vormachtstellung zurückerobern. Die Europäische Union stellte  mit Schweden und Deutschland zwei Top-10-Länder.

Im deutschsprachigen Raum wurde 2013 die Schweiz mit dem zweiten Platz als wettbewerbfähigstes Land eingeschätzt und setzte ebenso wie Deutschland auf Platz 9 einen langfristigen Aufwärtstrend fort. Deutschland war einziger Vertreter des Euroraums unter den 10 erstgelisteten Staaten. Österreich befand sich in einem langfristigen leichten Abwärtstrend auf Platz 23.

Rangliste 2018 (Top 50)

Entwicklungen

Gewinner im 15-Jahres-Vergleich 
Seit 1997 haben sich folgende Länder überdurchschnittlich (fünf oder mehr Ränge) verbessert:

  +15 Ränge: Schweden,
 mind. +13 Ränge: Slowakei
 mind. +11 Ränge: Ukraine
  +11 Ränge: Polen,
  +10 Ränge: Schweiz,
   +8 Ränge: Nordkorea, Mexiko,
   +7 Ränge: Deutschland, Taiwan,
   +6 Ränge: Volksrepublik China, Israel

Verlierer im 15-Jahres-Vergleich 
Seit 1997 haben sich folgende Länder überdurchschnittlich verschlechtert (−5 oder mehr Plätze Verschlechterung, alphabetisch):

Argentinien, Brasilien, Chile, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Philippinen, Portugal, Spanien, Südafrika, Ungarn und Venezuela.

Einzelnachweise 

Wirtschafts- und Sozialstatistik
Wettbewerbstheorie
Wirtschaftspolitik